EEM steht für:
 EEM-Syndrom, eine angeborene Erbkrankheit
 Erythema exsudativum multiforme, akute entzündliche Hauterkrankung
 Embedded Event Manager, Funktionalität im Internetwork Operating System
 Bahnhof Emmerich (DS100-Code)

Eem steht für:
 Eem, Fluss in den Niederlanden
 Eemmeer, See in den Niederlanden
 Eem-Warmzeit, letzte große Warmzeit (Interglazial)
 SBB Eem 923, Zweikraftlokomotive der SBB Cargo

Eem ist der Familienname folgender Personen:
 Theodor van der Eem (1499–1572), niederländischer Märtyrer und Heiliger der Römisch-katholischen Kirche

Abkürzung